Cette liste recense les 311 communes de la province de Barcelone (Catalogne, Espagne).

Cartes

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes de Catalogne
 Liste des communes d'Espagne

Liens externes 
 Statistiques de population sur le site idescat.cat
 Instituto Nacional de Estadistica

Barcelone
Commune

it:Provincia di Barcellona#Comuni